Résultats détaillés de l'édition 2009 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputé du 26 juin au . Cette année, la compétition est remportée par Serena Williams (États-Unis) chez les femmes, et par Roger Federer (Suisse) chez les hommes.

Faits marquants 
 Cette édition est la première où le jeu en nocturne est possible.
 Pour la première fois, le court central est doté d'un toit amovible transparent permettant le jeu par temps de pluie.
 En remportant son  du Grand Chelem, Roger Federer devient le joueur ayant remporté le plus de titres du Grand Chelem, dépassant Pete Sampras et ses quatorze majeurs. Cette victoire lui permet de récupérer la place de numéro 1 mondial.
 Autre record battu par Roger Federer, celui du plus grand nombre de finales consécutives s'établissant à 7, et ce depuis l'abandon du Challenge Round en 1922.
 Andy Roddick joue un extraordinaire match face à Roger Federer. Menant 7-5, 6-6 (6 points à 2), il perd le deuxième set et de ce fait le troisième. Il réussit à remporter le quatrième 6-3 et ne cède qu'au cinquième set 16-14. Il aura tenu sa mise en jeu 37 fois de suite !

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2009
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 2009
Wimbledon
Tennis en juillet 2009